Seaplane (engl. seaplane ‚Wasserflugzeug‘) steht für:
 B & W Seaplane, Flugzeugmodell des Herstellers Boeing
 Wight Seaplane, Flugzeugmodell des Herstellers Wight Aircraft

Siehe auch:
 Seaplane Point, Landspitze an der Davis-Küste, Grahamland, Antarktika
 Mohs Seaplane, US-amerikanischer Autohersteller
 Sydney Seaplanes, australische Fluggesellschaft
 Wight Pusher Seaplane, britisches Flugzeugmodell